Kulenović ist der Familienname folgender Personen:

 Amela Kulenović (1956–2018), bosnische Medizinerin 
 Džafer Kulenović (1891–1956), jugoslawischer Politiker
 Faruk Kulenović (* 1952), kroatischer Basketballspieler
 Mustafa Kulenović (* 1951), jugoslawischer bzw. bosnischer Mathematiker 
 Osman Kulenović (1889–1947), jugoslawischer Politiker
 Skender Kulenović (1910–1978), jugoslawischer Dichter
 Tvrtko Kulenović (1935–2019), jugoslawischer bzw. bosnischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Theaterdirektor
 Vuk Kulenović (1946–2017), jugoslawisch-US-amerikanischer Komponist